Det finns flera kända personer med namnet Johann Georg Gmelin:

Johann Georg Gmelin den äldre (1674-1728), tysk kemist och apotekare
Johann Georg Gmelin den yngre (1709-1755), tysk kemist och forskningsresande
Johann Georg Gmelin (1810-1854), tysk målare